Chris Murphy (szül. Christopher Scott Murphy, 1973), Connecticut állam szenátora
Chris Murphy, a Team Lotus járműtervezője